Корф, Андрей Николаевич (1831—1893) — барон, русский генерал от кавалерии;
 Корф, Андрей Олегович (род. 1964) — бард, поэт;
 Корф, Андрей Фёдорович (1765—1823) — барон, государственный деятель.